

Ход соревнований 
Лучшим барьеристом последних лет был американец Грег Фостер, победивший на чемпионатах мира 1983, 1987 и 1991 года. Однако в финале отборочного турнира в олимпийскую сборную США он столкнулся на дистанции с Артуром Блейком остался четвёртым. Фаворитом олимпийского турнира был канадец Маккой, чемпион Игр Содружества 1982 и 1986 годов. Серьёзную конкуренцию ему составил англичанин Колин Джексон, который в предварительном забеге показал 13,10 с. Однако он в четвертьфинале получил травму и, несмотря на то, что пробился в финал, в распределении медалей участвовать не смог. Ещё одним претендентом на медали был Тони Дис, обладатель лучшего результата сезона (13,08 с).

В финальном забеге Маккой сразу же захватил лидерство и победил, выиграв у серебряного призёра Тони Диса более метра.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

 Предварительные забеги 
В четвертьфинал выходят четверо лучших из каждого забега плюс четверо из оставшихся по лучшему времени.Барселона, Олимпийский стадион, 02.08.1992

Четвертьфиналы 
В полуфинал выходят четверо лучших из каждого забега плюс четверо из оставшихся по лучшему времени.

Барселона, Олимпийский стадион, 02.08.1992

 Полуфиналы 
В финал выходят четверо лучших из каждого забега.Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Финал 
'''Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Ветер: 0,8 м/c

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
Бег с барьерами на Олимпийских играх